IJzergieterij (bedrijf), een installatie/bedrijf voor de productie van gietijzer of producten van gietijzer
 IJzergieterij (compositie), een muziekstuk van Aleksandr Mosolov